Kamionek Wielki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kamionek Wielki (Tolmicko), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Groß Steinort, Kreis Elbing, Ostpreußen)
 Kamionek Wielki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Ziegelei Steinort, Kreis Angerburg, Ostpreußen)